Прилив может означать:

  — геологическое понятие, также именуемое «земной прилив», означающее процессы самодвижения материи в земной коре и грунтах различной консистенции под воздействием силы притяжения, продуцируемой гравитационным полем объектов солнечной системы (Луна, Солнце, другие планеты)
 Прилив и отлив — гидрологическое понятие, также именуемое «морской» или «океанический прилив», означающее периодические вертикальные колебания уровня моря.
 Приливы — физиологический симптом: ощущение жара, распространяющееся по телу.

Топоним 
 Прилив — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Прилив — деревня в Шуйском районе Ивановской области.

Название произведений 
 «» — шведский телесериал (2016—2018).
 «Приливы» — немецко-швейцарский научно-фантастический триллер 2021 года.

См. также 
 Tides